Michael Chaplin (1946) angol színész, Charlie Chaplin színész fia
 Michael Chaplin (1951) angol író, tv-producer